Freeman steht für:

 Freeman (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Freeman als politische Haltung, siehe Freemen on the Land
 Freeman Island, Insel im US-Bundesstaat Washington
 (4159) Freeman, ein Asteroid des Hauptgürtels

Freeman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Freeman (Arizona), im Owen County
 Freeman (Georgia), im Early County
 Freeman (Indiana), im Owen County
 Freeman (Iowa), im Cerro Gordo County
 Freeman (Maine), im Franklin County
 Freeman (Missouri), im Cass County
 Freeman (New York), im Steuben County
 Freeman (North Carolina), im Columbus County
 Freeman (Pennsylvania), im McKean County
 Freeman (South Dakota), im Hutchinson County
 Freeman (Virginia), im Brunswick County
 Freeman (Washington), im Spokane County
 Freeman (West Virginia), im Mercer County
 Freeman (Wisconsin), im Langlade County
 Freeman (Town), Town(ship) im Crawford County, Wisconsin

Freeman ist der Name folgender Seen:
 Lake Freeman (Neuseeland), in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Lake Freeman
 Freeman-Gletscher
 Freeman Point
 Freeman Township
 Kap Freeman
 Mount Freeman
 Friemann
 Friman
 Frimann
 Fryman
 Frymann